Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Winchester, в честь английского города Винчестер:

 HMS Winchester — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1693. Затонул в 1695.
 HMS Winchester — 48-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1698. Перестроен в 1717, разоружен в 1774, отправлен на слом в 1781.
 HMS Winchester — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1744, продан в 1769.
 HMS Winchester — 8-пушечный куттер спущен на воду в 1763. Дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Winchester — 52-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1822. Превращен в учебный корабль в 1861 и переименован в HMS Conway. Переименован в HMS Mount Edgecumbe в 1876, передан профессиональному образовательному обществу в 1877, продан в 1921.
 HMS Winchester — эскадренный миноносец типа W; спущен на воду в 1918. Перестроен в эскортный эсминец в 1940, продан на слом в 1946.